

Brasil 
 Rua Frei Caneca (Rio de Janeiro) — rua da cidade do Rio de Janeiro
 Rua Frei Caneca (São Paulo) — rua da cidade de São Paulo

Desambiguações de transporte
Desambiguações de topônimos